

Вепш — гміна в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Вепш — село в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Вепш — село в гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Вепш — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Вепр (річка)